2 miejscowości w Polsce:
 Niedbałki – kolonia w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Niedbałki – wieś w woj. warmińsko-mazurskim, w pow. braniewskim, w gminie Pieniężno